Čečina je lahko:
 Čečina, Doljevac (Srbija)
 Čečina, Ivanjica (Srbija)